Pi Ursae Minoris pode se referir a:
Pi1 Ursae Minoris
Pi2 Ursae Minoris